Бриз:

 Бриз — ветер. Ветер, дующий днём с моря на сушу, а ночью - с суши на море.
 Бриз — семейство российских разгонных блоков разработки ГКНПЦ им. Хруничева.
 Бриз — Телекоммуникационная компания на юге Украины, провайдер услуг Интернет, КТВ и IP-телефонии.
 
 Бриз — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 БРИЗ — бюро рацпредложений и изобретений, а также один из конкурсов в КВН (Бюро Рационализации и ИЗобретений).
 Марина Бриз — российская певица.